Убыток
 в хозяйственной практике — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами;
 в бухгалтерском учёте ведётся счёт «Прибыли и расходы», на котором отражаются доходы и расходы от реализации продукции, уплаченные штрафы, неустойки, пени и др.;
 в гражданском праве — выраженный в денежной форме реальный ущерб, который причинён лицу противоправными действиями другого лица, а также упущенная выгода.

См. также 

 Финансовый результат
 Ущерб
 Прибыль

Примечания

Литература 
 Новый экономический словарь / Под редакцией А. Н. Азрилияна — М.: Институт новой экономики, 2006. ISBN 5-89378-014-0